Мансу́р Бабаха́нович Бабаха́нов (, Канибадам — , Душанбе) — советский и таджикский учёный, профессор кафедры отечественной истории Российско-Таджикского (Славянского) Университета, руководитель Научно-Исследовательского Центра таджиков и персоязычных народов мира при Таджикском Национальном Университете.

Биография 
Бабаханов Мансур Бабаханович родился 28 августа 1931 года в семье рабочего в городе Канибадам Согдийской области Таджикистана.
С 1938 по 1947 год учился в средней школе № 1. Последний 10-й класс окончил в Ленинабаде (ныне Худжанд) из-за закрытия старших классов в родном городе. После окончания школы уехал в столицу, где поступил на только что открывшийся историко-филологический факультет Таджикского Государственного Университета. В 1953 году, окончив университет, поступил в аспирантуру. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Зарождение капиталистических отношений в северном Таджикистане».

После этого Бабаханов работал над докторской диссертацией на тему «Союз трудящихся Туркестанского края с Российским пролетариатом». В 1974 году защитил учёную степень доктора исторических наук. Научную деятельность продолжал и в дальнейшем. Долгое время он проработал в качестве преподавателя, доцента, профессора и декана исторического факультета Таджикского государственного университета. В 1998 году перешёл в Российско-таджикский (славянский) университет, где проработал на должностях профессора и декана факультета истории и международных отношений до конца своей жизни.

В период с 1954 года по 2010 год М. Б. Бабахановым опубликовано около 380 научных и научно-популярных статей и работ, в том числе 8 монографий, 10 учебных пособий, 10 брошюр, более 150 статей в сборниках и журналах. Учёный участвовал в различных международных конференциях, представлял доклады и результаты своих исследований.

Бабаханов выступил учебника по истории Таджикской ССР для учеников 5-х классов «Рассказы по истории Таджикской ССР: Учебное пособие для 5 класса», который издан в 1973 году на трех языках — таджикском, узбекском и русском. По данному учебнику школьники 4-5х классов обучались вплоть до середины 1990-х годов.

В середине 1990-х годов М. Б. Бабаханов первым в Таджикистане разработал программу по обучению нового предмета «История таджиков мира» в ВУЗах Республики Таджикистан. Вышли в свет несколько изданий книги «История таджиков мира» на русском и таджикском языках.

 К вопросу о зарождении капиталистических отношений в северных районах Таджикистана// Сб. студ. научн.работ/Тадж.гос.университет — Сталинабад, 1956. Вып. 2. — с. 65-78
 В. И. Ленин о развитии капитализма на национальных окраинах России:/По материалам Средней Азии// Тез. доклад. научн. конф., посвящ. дню памяти — 87-летию со дня рождения В. И. Ленина — Сталинабад, 1957 — с. 14 — 15
 К вопросу о зарождении капиталистических отношений в сельском хозяйстве северных районов Таджикистана в конце XIX — начале XX вв.//Из истории Таджикистана/ Тадж. Гос. Университет им. ВИ. Ленина: сбор. работ. аспир. Каф.истории, посв. 40-летию Вел. Окт. соц. революции — Сталинобад, 1957 — Вып. 1 — с. 51 — 101.
 Ленин о развитии капитализма в национальных окраинах России: По материалам Средней Азии///Вопросы истории СССР/Тр. Тадж. гос. Университета им. В. И. Ленина. Сер. ист. наук — Душанбе, 1966 — Вып. 2 — с.25 — 45
 Роль русских рабочих в революционизировании населения местной национальности накануне и в период Великой Октябрьской социалистической революции/Научн. конф. посвящ. 96-годовщине со дня рождения В. И. Ленина: Тез. Доклад/Тадж. гос.университет им. В. И. Ленина — Душанбе, 1996 — с. 118—119
 Промышленность и положение ремесленников и рабочих Ходжентского уезда на кануне восстания 1916 г./Изв. АН Тадж. ССР. Отделение общественных наук — 1967 — № 1/47/ — с. 27-32
 Агитпоезд «Красный Восток» — проводник ленинских идей//Изв. АН ТаджССР. Отделение общественных наук — 1970 — № 1 /59/- с. 88 — 95
 Роль посланца Ленина — агитпоезд «Красный Восток» в подготовке к проведению Бухарской революции// Программа и тез. доклад юбил. науч. конф. проф. препод. состава, аспир. и студ., посвящ. 100-летию со дня рождения В. И. Ленина: /Историч. науки//Тадж. Гос. ун-т им В. И. Ленина — Душанбе, 1970 — с. 112—113
 Социально-экономическое положение Северного Таджикистана накануне Октября/Вопросы генезиса капитализма/ Душанбе; Ирфон, 1970—153 с.
 Рассказы по истории Таджикской ССР: учебное пособие для 4 класса. Издание 3 -/Бабаханов М., Репа Ф. П. — Душанбе: Ирфон, 1973 — 94 с.
 Трудящиеся массы Восточной Бухары накануне революции 1920 г.// Уч. зап. ист. фак: Сб.науч.трудов/Тадж.гос.университет. им. В. И. Ленина — Душанбе, 1973 — Вып. I — с.64 — 85
 Фирмы и их роль в экономике Восточной Бухары/Из истории культурного строительства в Таджикистане: Сб. ст./Тадж. гос.ун-т им. В. И. Ленина — Душанбе, 1973 — Вып. 4 — с.25-39
 Рассказы по истории Таджикской ССР: Учебное пособие для 4 класса. Издание 3/Бабаханов М., Репа Ф. П. — Душанбе: Маориф, 1977 — 90 с.
 Аграрные отношения в Киргизии накануне Великого Октября/Раджабов З. Ш., Бабаханов М. Б.//Изв. АН Таджикской ССР. Отд-е общ. наук — 1978 г. — № 3, с. 103—107
 Агитпоезд «Красный Восток» в Бухаре//Социалистическое строительство в Таджикистане: /Сб.ст./Тадж. Гос. ун-т — Душанбе, 1979 — С.3-13
 Рассказы по истории Таджикской ССР: Учебное пособие для 4 класса. Изд.4, переработанное / Бабаханов М., Репа Ф. П. — Душанбе: Маориф, 1980, 96 с.
 Рассказы по истории Таджикской ССР: Учебное пособие для 4 класса. Изд. 5/Бабаханов М., Репа Ф. П. — Душанбе: Маориф, 1981, 95 с.
 Завещано Лениным: Образ жизни — советский: Фото Бабаханова//Клуб и художественная самодеятельность/ — 1982, с. 14-15
 Письма, как исторический источник по изучению революционного движения в Туркестане//Изв. АН ТаджССР, Отд-е общ.наук — 1984 г. — № 4/118/ С.13-18
 Рассказы по истории Таджикской ССР: Учебное пособие для 4 класса. Изд.6/Бабаханов М., Репа Ф. П., Душанбе: Маориф, 1984 — 96 с.
 Таджикский народ накануне и в период Февральской буржуазно-демократической революции//Таджикская Социалистическая республика. Гл. редактор М. Асимов — Душанбе, 1984. С.95-97
 Предвестница Великого Октября: /К 80-летию революции 1905—1907 годов в России///Коммунист Таджикистана.- 1985.- № 12. C. 64-71
 Курсом дружбы и пролетарского интернационализма. — Душанбе: Ирфон, 1986-72 с.
 Советская историография социал-демократического движения в Туркестанском крае в 1905—1907 гг./Бабаханов М. Б., Мингалеев Р. Р.//Вопросы истории КПСС — 1986 — № 12 — С.103-117
 Из истории периодической печати Туркестана/ Отв.ред. Ахмедов Х. А.- Душанбе: Дониш, 1887—180 с.
 Примерный учебно-методический план-программа для народных университетов «Дружбы народов пролетарского интернационализма»/Бабаханов М., Мингалеев Р. — Душанбе: Об-во «Знание» ТаджССР, 1987 — 18 с.
 Спаянные пролетарской солидарностью: К истории становления интернациональной солидарности трудящихся Средней Азии накануне и в период Октябрьской революции//Коммунист Таджикистана — 1987 — № 10 — с 29-33
 Рассказы по истории Таджикской ССР: Учебное пособие для 5 класса., Изд.7-е/Бабаханов М., Репа Ф. П. — Душанбе: Маориф, 1989 — 96с.
 Некоторые актуальные вопросы истории СССР и историографии/ Методические указания, Бобохонов М., Бокиев О., Ермухамадов А., Пулотов С./Донишгохи Давлатии Точикистон ба им. Ленин, Душанбе, 1990—114 с.
 Журналистская и общественная деятельность Г. М. Рык-Богданика/ Актуальные проблемы истории и историографии Средней Азии/ вторая половина XIX — начало ХХ вв/ Сб.науч.трудов/Тадж.гос.ун-т им. В. И. Ленина — Душанбе, 1990 — с.62- 74
 Обращение В. И. Ленина к народам Бухарской республики об оказании помощи голодающим Поволжья/Таджикская Лениниада: Энциклопедический справочник/Гл. Ред. Дж. А. Азизкулов — Душанбе: Гл. науч.ред. Тадж. Сов. Энциклопедии, 1990 — c 109—110.
 Рассказы по истории Таджикской ССР: Учебное пособие для 5 класса. Изд.8-е/Бабаханов М., Репа Ф. П. — Душанбе: Маориф, 1990, 96 с.
 Истории русско-туземных школ в Ходжентском уезде/Бабаханов М., Мамадова З./Вестник ТГУ. История, юриспруденция — Душанбе, 1991, с. 8-13
 Актуальные проблемы завоевания и присоединения Средней Азии к России/Материалы международной научно-практической конференции «Россия в исторических судьбах народов Центральной Азии. Принципы существования: вчера, сегодня, завтра». 21-23 ноября 1995 г. — Душанбе, 1996 — С.4-5
 История России в эпоху капитализма (учебник на таджикском языке). — Душанбе, 1996—296 с.
 Актуальные проблемы таджиков мира. Выступление на 3-ем форуме таджиков/ Пайванд, 1997 — № 1 — c. 67 — 70
 Государство саманидов и современность/ Тезисы научной конференции, посвящ. 1100-летию государства саманидов и 90-летию Б. Гафурова, 27-28 окт. 1998 — Душанбе, 1998 — с. 6-7.
 Программа по истории таджикского народа для исторических факультетов вузов на таджикском языке/Бабаханов М., Рахматуллоев А., Душанбе, 1998 — 76 с.
 Тарихи Точикони Чахон (История Таджиков мира) — Душанбе, 1999—471 с.
 Точикони Чахон (Таджики мира) — Точикистон, 1999 г., № 9 — с.22 — 23
 Актуальные проблемы завоевания и присоединения Средней Азии к России и его последствия/Роль России в становлении таджикской государственности (1917—1929) / Материалы международной научной конференции — Душанбе, 2000 — c.31-39
 Программа курса «История таджиков мира» — Душанбе, 2001, 34 с.
 Программа по дисциплине «История Таджикского народа» для студентов исторического факультета Российско-Таджикского (Славянского) Университета — Душанбе, 2001 — 48 с./ Составитель М. Б. Бабаханов, М. Х. Маликов
 Востоковед Манфред Лоренс, на таджикском языке/Бобохонов М., Шодипур Ю. — Душанбе: Шарки Озод, 2001—125 с.
 Авеста — памятник культуры предков таджикского народа.//Проблемы языка, культуры, искусства и философии Востока. Материалы Республиканской научной конференции, посвященной 2700-летию создания «Авесты» (1-2 ноября 2001 г.) Душанбе, 2001, с.4 — 9
 Тарихи Точикони чахон (История таджиков мира), г. Душанбе: Ирфон 2002, 386 стр.
 Российско-бухарские дипломатические отношения 40-50-х гг./XIX в.//200 лет Министерству Иностранных дел России и 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном (материалы научно-практической конференции). Г. Душанбе, 2002 г., с. 43-49
 Россия и Россияне глазами Ахмада Дониша //Материалы научно-практической конференции «Наследие Ахмада Дониша и актуальные проблемы взаимодействия Востока и Запада» (к 175-летию великого просветителя тадж. народа Ахмада Дониша), 24 — 25 окт. 2002 г., Душанбе, 2003 г., с. 5-17
 История таджиков России. Программа спецкурса для студентов-историков РТСУ. Душанбе: Ирфон, 2003, 15 с.
 Положение народных масс в Северном Таджикистане и на восточном Памире//История таджикского народа — т. 5, Душанбе, 2004, с. 45 — 63
 История таджиков мира. Учебник для вузов. Душанбе: Даваштич, 2004, 574 с.
 В Сибирь по следам таджиков// Интервью с корреспондентом В. Валиевым, Народная газета, Таджикистан 2005, 20 июля
 История Таджиков Мира. Душанбе: Эчод, 2005, 512 стр.
 Трилогия Рахмон Сафарова «Тысячи и один подвиг» — важный источник об участии воинов Таджикистана в освобождении стран Европы"// Великая Отечественная Война: уроки истории и современная. Душанбе, 2005, с. 132—135.
 Библиографический обзор литературы о таджиках в Сибири//VIII Сулеймановские чтения — 2005, Тобольск, 2005, с. 19 — 22
 Точикони Чин (Таджики Китая). Пайванд, Тегеран (на фарси), с.32 — 47
 Актуальные проблемы таджиков мира//Народная газета, Таджикистан, 2006, 22 марта
 Мигранты Таджикистана в Сибири// Социализм: история и практика. Душанбе, 2006, № 3 — 4 (29 — 30), с. 48 — 54
 Долгожданное издание// Муходжир, Душанбе, 2006, октябрь/декабрь, № 2, с. 44
 К вопросу о взаимовлиянии таджикской и татарской интеллигенции в области просвещения в конце XIX — начале XX вв// Сулеймановские чтения — 2007, Тюмень, 2007, с. 12 — 14
 Таджикская диаспора в России и её место в цивилизационном процессе (XVII — XIX вв.)// Цивилизационный фактор на среднем Востоке: опыт исторического взаимодействия. Материалы Международной научной конференции. Душанбе 2006, с. 105—114
 Слово о таджиках, сборник статей, выступлений и официальных писем — Душанбе: Ирфон, 2008, 230 с.
 Русско- Бухарский договор 1868 год (1873 г.) и превращение эмирата в вассалы Российской империи//Россия — Таджикистан: исторический опыт взаимоотношений. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 140-летию подписания русско-бухарского договора (1868 г.) 31 октября 2008 г., 2009, с. 7-15
 Вопреки правде истории(Рецензия на брошюру А. Ртвладзе и др., «Современные мифы о далеком прошлом народов Центральной Азии», Изд. 2-е, дополненное: Ташкент, 2007, 56 с.//Народная газета, 2008 г., 10 декабря.
 Таджики в России// Народная газета, Таджикистан, 2002, 28 августа.
 Таджикская диаспора и историческая родина/Вечерний Душанбе, Таджикистан, 2002 г., 30 августа
 Острые углы истории мысли о книге академика Р. Масова «Таджики: преследование и ассимиляция») // Народная газета, Таджикистан, 2004 г., 19 мая
 Острые углы истории — 2 // Бизнес и Политика, Таджикистан, 2006 г., 19 января
 Актуальные проблемы таджиков мира //Народная газета, Таджикистан, 2006 г., 22 марта

Семья 
 Супруга — Муртазаева Зебо Муртазаевна
 Дети — дочь Фируза, сын Умед

Примечания

Ссылки 
 Бабаханов Мансур Бабаханович на сайте «История Таджикского Народа»
 Материалы к библиографии учёных Таджикистана: Мансур Бабаханович Бабаханов, РТСУ, Душанбе, 2001 г.
 Сайт Бабаханова Мансура Бабахановича

Выпускники Таджикского национального университета
Историки Таджикистана
Преподаватели Таджикского национального университета
Историки СССР
Кавалеры таджикского ордена Дружбы
Учёные Таджикского национального университета
Учёные Российско-Таджикского (славянского) университета
Преподаватели Российско-Таджикского (славянского) университета
Доктора исторических наук